Jahresgebühr steht für:

 allgemein eine jährliche Gebühr
 speziell Jahresgebühr (Patentrecht)